El Campillo - um município da província de Huelva, Andaluzia, Espanha
 El Campillo - um município da província de Valladolid, Castela e Leão, Espanha
 El Campillo de la Jara - um município da província de Tolero, Castela-Mancha, Espanha